Philip Hellquist (21 mei 1991) is een Zweeds voetballer. Hij zit momenteel zonder club, nadat zijn aflopende verbintenis bij Kalmar FF niet werd verlengd. Tijdens de voorbereiding op het seizoen 2008 werd hij overgeheveld naar de eerste selectie van Djurgårdens IF. Hellquist maakte zijn profdebuut op 2 juli 2008 tijdens een wedstrijd tegen Elfsborg IF.

Carrière
Hellquist groeide op in de Kista, een wijk in Stockholm. Op vijfjarige leeftijd begon hij met voetballen in een jeugdteam van Djurgården. In april 2007 werd Hellquist opgenomen in de selectie van het Zweeds nationaal voetbalelftal voor spelers onder 17 jaar. Tijdens de 6-0 overwinning tekende de aanvaller voor het laatste doelpunt.

Hellquist trok de aandacht van Arsenal en kreeg een plek aangeboden in het Onder 17-elftal van The Gunners aangeboden. Door een heupblessure kwam het echter niet tot een transfer. Hellquist ging ook op proef bij Birmingham City, terwijl ook het Italiaanse Empoli interesse toonde.

De aanvaller bleef Djurgården echter trouw en maakte in 2008 de overstap vanuit de jeugd naar het eerste elftal. In de Svenska Cupen speelde hij zijn eerste officiële wedstrijd. Het duel met IK Sirius ging met 4-2 verloren, maar Hellquist kwam wel tot scoren. Hellquist werd dat seizoen door Djurgården uitgeroepen tot 'Talent van het Jaar'.

Hoewel zijn carrière veelbelovend begon, lukte het Hellquist uiteindelijk niet zijn belofte in te lossen bij Djurgården. De aanvaller werd verhuurd aan Vasalunds IF en Assyriska FF, om op 15 januari 2014 een contract te tekenen bij SC Wiener Neustadt. Na twaalf wedstrijden verruilde hij die club voor Wolfsberger AC. Sinds 9 augustus 2017 staat Hellquist onder contract bij Kalmar FF. Zijn verblijf in de Guldfågeln Arena bleef echter beperkt tot een half seizoen.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Kalmar FF

Hellquist, Philip